Saint-Ambroix (Cher)
 Saint-Ambroix (Gard)

En:
 Kanton Saint-Ambroix